Далия:

 Далия — одно из названий георгины — рода многолетних травянистых растений семейства Астровые.
 Далия — одно из названий булгура — крупы из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы.
  — женское имя, также — фамилия.
  — богиня судьбы в литовской мифологии.
 Далия, Келси (род. 1994) — американская пловчиха.
 Далия — река в Израиле.
  — кибуц в Израиле.
 Далия — нефтяное месторождение в Анголе.
 Далия — литературный персонаж из «Вампирских тайн», серии книг о Суки Стакхаус пера Шарлин Харрис.

См. также 
 Dalia